У́лица Двадцати́ Шести́ Баки́нских Комисса́ров — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Армения 
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в Гюмри.

Россия 
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в Красноярске.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — прежнее (в 1938—1997 гг.) название улицы Ярагского в Махачкале.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в Москве.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в  Челябинске.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в  Новочеркасске.

Украина 
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — улица в Луганске.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — прежнее название Покровской улицы в Мариуполе.
 Улица 26 Бакинских Комиссаров — прежнее название улицы Василия Капниста в Сумах.

См. также 
 Улица Бакинских Комиссаров